Estación Avellaneda es el nombre que recibe una estación de ferrocarril ubicada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Asimismo otra, también ubicada en dicha localidad, recibió aquel nombre:

Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, antiguamente denominada Avellaneda, perteneciente al Ferrocarril General Roca, parada intermedia de los ramales eléctricos a Ezeiza, Glew, Alejandro Korn, Bosques y La Plata;
Estación Avellaneda, perteneciente al ex Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, en estado de abandono desde 1977;

y también es el nombre de una estación de trenes de la localidad de Avellaneda, provincia de Córdoba, Argentina:
Estación Avellaneda, perteneciente al ramal CC del ferrocarril Belgrano.